Christian Estrosi (né en 1955), homme politique et sportif motocycliste français ;
 Dominique Estrosi Sassone (née en 1958), femme politique française, ancienne épouse du précédent.